Чудінов Валерій Олексійович — радянський і російський філософ і методолог науки
 Чудінов Ігор Віталійович — прем'єр-міністр Киргизстану

Прізвища